<noinclude>

Ірина Муравйова:
 Муравйова Ірина Аркадіївна (нар. 1934) — радянська і російська журналістка і письменниця.
 Муравйова Ірина Вадимівна (нар. 1949) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Муравйова Ірина Ігнатівна (1920—1959) — радянський літературознавець і педагог.
 Муравйова Ірина Лазарівна (нар. 1952) — російсько-американська письменниця.Сторінки зі списками однофамільців-тезок